Bramfield (Hertfordshire)
 Bramfield (Suffolk)